Can Parella és una masia situada al municipi de Tortellà, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Referències 

Masies de Tortellà